Miejscowości w Polsce:
 Rzepiennik Biskupi
 Rzepiennik Marciszewski
 Rzepiennik Strzyżewski
 Rzepiennik Suchy

Rzeki:
 Rzepiennik – potok podgórski, prawy dopływ Białej